Saline Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Saline Township (Illinois), dans le comté de Madison ;

Missouri 
 Saline Township, dans le comté de Cooper ;
 Saline Township, dans le comté de Miller ;
 Saline Township, dans le comté de Perry ;
 Saline Township, dans le comté de Ralls ;
 Saline Township, dans le comté de Sainte-Geneviève.

Homonymie de townships